Котляро́в () — російське прізвище. Походить від професії котляр — той що виготовляє котли, казани й інший посуд.

 Котляров Борис Іванович (1911—1975) — російський письменник.
 Котляров Валерій Павлович (1943) — український учений у галузі технології машинобудування.
 Котляров Василь Васильович (1987) — український музикант.
 Котляров Володимир Андрійович (1987) — російський музикант, поет і співак.
 Котляров Володимир Петрович — доктор фізико-математичних наук. Лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Котляров Прокіп Степанович (1797—1856) — український культурний діяч, письменник, поет і драматург.
 Котляров Ярослав Ігорович (1997) — український футболіст.

Російські прізвища

Див. також 
 Котляр
 Котлярський
 Котляревський

Примітки 

Російські прізвища